Miguel cadavieco  (natural de Puente Arce) es un rabelista cántabro español. Está dedicado a la difusión de la música popular tradicional de la región.

Reseña biográfica 
Una de sus principales actividades la interpretación de coplas improvisadas sobre la música del rabel. La composición del texto sobre la marcha le permite hacer constantes referencias a sucesos de la más rabiosa actualidad o incluso que estén ocurriendo mientras canta. Este componente noticiero es una de las constantes en sus conciertos, hasta tal punto que afirma que “los trovadores somos cronistas de la actualidad”, y es que no deja pasar la oportunidad de demostrar su agilidad verbal e instrumental sorprendiendo al público con ingeniosas referencias que denotan un profundo conocimiento de las tradiciones y gentes locales. Otra base fundamental de su música es el humor pícaro, del que hace gala en su discurso musical lazarillesco que arranca inevitables carcajadas entre todos los presentes.

Su formación musical es de corte plenamente tradicional: aprende la improvisación de coplas junto a cantadores anónimos desde Argentina a Cuba pasando por su allegado valle del Nansa. En cuanto a la faceta como rabelista, es instruido por Chema Puente (icono de la música tradicional cántabra), de quien afirma haber aprendido todo lo que sabe.

Compagina su trabajo en el Parque de Cabárceno con una intensa actividad musical en actuaciones por toda la región y desde hace ya unos años la colaboración de otros artistas locales como Marcos Bárcena con quien compone Mano a mano (2011), El camino de los lobos (2014) y El silencio le habló al eco (2018), plagados de coplas y romances tradicionales. Ha participado también por todo el territorio nacional en festivales como el Paparandafolk (que clausuró junto a Luar na Lubre).

También ha jugado un papel fundamental en la difusión del patrimonio musical regional mediante la docencia, impartiendo clase a una cantera de alumnos en sus palabras “imparable”.

Discografía 

 Toca, Rabel mío, toca (2002)
 Mano a mano (2011), junto a Marcos Bárcena
 El camino de los lobos (2014), junto a Marcos Bárcena
 El silencio le habló al eco (2018), junto a Marcos Bárcena

Referencias

Enlaces externos 
 Entrevista en ideal.
 Maxi de la Peña sobre Cadavieco en El Diario Montañés.

Rabelistas de España